Ревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Ревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш